Błahowiszczenka – wieś na Ukrainie, w obwodzie chersońskim, w rejonie nowotrojickim 
 Błahowiszczenka – wieś na Ukrainie, w obwodzie dniepropetrowskim, w rejonie dniprowskim 
 Błahowiszczenka – wieś na Ukrainie, w obwodzie donieckim, w rejonie wołnowaskim 
 Błahowiszczenka – wieś na Ukrainie, w obwodzie ługańskim, w rejonie stanickim 
 Błahowiszczenka – wieś na Ukrainie, w obwodzie zaporoskim, w rejonie kamioneckim 
 Błahowiszczenka – wieś na Ukrainie, w obwodzie zaporoskim, w rejonie bilmackim

Zobacz też 
 Błagowieszczenka (ujednoznacznienie)